Акбастау — название населённых пунктов в Казахстане:
 Акбастау — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Акбастау (до 1993 года — Урицкое) — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Акбастау — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Акбастау — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Акбастау (до 1992 года — Глинково) — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Акбастау — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Акбастау (быв. Кызылту) — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.
 Акбастау — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.